Friedrich Bouterwek kan syfta på:

* Friedrich Ludewig Bouterwek (1766–1828), tysk filosof och estetiker
 Friedrich August Bouterwek (1806–1867), tysk målare